Fatal Trigger () este un documentar de mister brazilian, care a avut premiera în 2021, cu Caio Sael în rol principal. A fost prima lucrare în care Caio Sael este atât producător, scenarist, cât și compozitor.

Surse 

Filme braziliene